Sanjay Kumar (ur. 1967) – indyjski zapaśnik
 Sanjay Kumar (ur. 1983) – indyjski zapaśnik